Норвежская марка (, на монетах обозначалась — Marck, Marck danske, M) — устаревшая денежная единица королевства Норвегия. Как весовая и денежная единица применялась в Норвегии примерно с 1500 года, первоначально представляла собой эквивалент кёльнской марки (ок. 233 г серебра) и соответствовала 192 пеннингам.

В виде монет начала чеканиться во времена регентства последнего римо-католического архиепископа  (1523—1537 годы). В связи с порчей монет марка, как денежная единица, быстро потеряла связь с маркой, как весовой единицей. Неоднократно также менялось и соотношение марки к далеру. Первоначально соотношение составляло: 1 далер = 1,5 марки, затем 2 марки, 3 марки, при Кристиане IV (1588—1648) — 6 марок.

Монеты в марках выпускались монетными дворами в Христиании, Шиене и Конгсберге в период с 1523 по 1788 годы, когда Норвегия находилась по датским правлением.

Последние монеты в марках были отчеканены в 1788 году. Марка изъята из обращения в ходе денежной реформы 1873 года, когда была введена норвежская крона. Монеты в марках использовались в обращении до 1875 года и обменивались на новые монеты в соотношении: 1 марка = 80 эре.

Монеты 
Монеты в марках чеканили Олаф Энгелбректссон и Кристиан III (1534—1559). Кристиан IV (1588—1648) и последующие правители чеканили только кратные номиналы. Номинал монет, соответствующих одной марке, обозначался в скиллингах. Кристиан IV чеканил монеты в 2 марки, Фредерик III (1648—1670), Кристиан V (1670—1699) и Фредерик IV (1699—1730) — в 2 марки и 4 марки. Кристиан VI (1730—1746) чеканил монеты в 4 и 6 марок, Фредерик V (1746—1766) и Кристиан VII (1766—1808) — в 6 марок.

Примечания

Литература 
 , включающий статьи из следующих источников:
 Нумизматический словарь. / Зварич В. В. — 4-е изд. — Львов, 1980.
 Словарь нумизмата: Пер. с нем. / Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Радио и связь, 1993.
 Современный экономический словарь. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Инфра-М, 2005.

Ссылки 
 Каталог монет Норвегии с 1643 года, Numista
 Монетный двор в Христиании, Dokumentasjonsprosjekte 
 Норвежская марка, Dokumentasjonsprosjekte 
 Первая норвежская марка, Dokumentasjonsprosjekte 

Марка
Монеты Норвегии